Леран () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Леран () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Сен-Пе-де-Леран (фр. Saint-Pé-de-Léren) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.